Ayuntamiento de Sevilla puede referirse a:
 Ayuntamiento de Sevilla, administración pública con responsabilidad política en la ciudad de Sevilla, España.
 Casa Consistorial de Sevilla, edificio donde se ubican algunas de las oficinas del Ayuntamiento de Sevilla.